Горкін — російське прізвище.

 Горкін Володимир Зіновійович (нар. 1927) — біохімік, працював в НДІ біомедичної хімії РАМН, член-кореспондент РАМН.
 Горкін Зіновій Давидович (1896—1970) — радянський учений в області гігієни, доктор медичних наук, професор.
 Горкін Мусій Якович (1906—1973) — фахівець у галузі фізіології, доктор медичних наук (1954).
 Горкін Олександр Павлович (1936) — російський економіко-географ, професор географічного факультету Московського державного університету, головний редактор видавництва «Велика Російська енциклопедія».
 Горкін Олександр Федорович (1897—1988) — радянський державний і партійний діяч, Герой Соціалістичної Праці.
 Хуліан Горкін (1901—1987) — іспанський революціонер-комуніст, письменник.